Кутловица може да се отнася за:
 Кутловица, пещера в Област Добрич, край с. Твърдица
 Кутловица, село в Област Силистра, Община Алфатар
 Кутловица, старо име на град Монтана